Miserach bezeichnet
 Miserach, den deutschen Namen des Ortes Misery in der Gemeinde Misery-Courtion im Schweizer Kanton Freiburg
 Miserach, den historischen deutschen Name der Gemeinde Méziré in der französischen Region Franche-Comté